Юрген Эккеленкамп (; родился 5 апреля 2000 года в Зейст, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Антверпен».

Клубная карьера 
Эккеленкамп — воспитанник футбольного клубов «Алмере Сити» и амстердамского «Аякса». Для получения игровой практики он начал выступать за команду дублёров последнего. 9 апреля 2018 года в поединке против «Ден Босха» Юрген дебютировал в Эрстедивизи за резерв амстердамского клуба. 19 апреля в матче ВВВ-Венло он дебютировал в Эредивизи. В 2019 году Эккеленкамп стал чемпионом и завоевал Кубок Нидерландов.

27 августа 2021 года подписал четырёхлетний контракт с берлинским клубом «Герта».

7 августа 2022 года перешёл в бельгийский «Антверпен», подписав с клубом четырёхлетний контракт.

Достижения 
 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Антверпен»